Архиепархия Шиллонга () — архиепархия Римско-Католической церкви c центром в городе Шиллонг, Индия. В митрополию Шиллонга входят епархии Агарталы, Аиджала, Джоваи, Нонгстойна, Туры. Кафедральным собором архиепархии Шиллонга является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 

13 декабря 1889 года Святой Престол учредил апостольскую префектуру Ассама, выделив её из епархии Кришнагара.

9 июля 1934 года Римский папа Пий XI издал буллу Uberius ac felicius, которой преобразовал апостольскую префектуру Ассама в епархию Шиллонга. В этот же день епархия Шиллонга вошла в архиепархию Калькутты.

12 июля 1951 года и 16 января 1964 года епархия Шиллонга передала часть своей территории для возведения новых епархий Дибругарха и Тезпура.

26 июня 1969 года Римский папа Павел VI выпустил буллу Christi sponsa, которой возвёл епархию Шиллонга в ранг архиепархии с наименованием Гаухати — Шиллонга.

22 января 1969 года архиепархия Гаухати — Шиллонга была переименована в епархию Шиллонга — Гаухати.

1 марта 1973 года и 5 декабря 1973 года архиепархия Гаухати — Шиллонга передала часть своей территории для возведения новых епархий Туры и Дипху.

30 марта 1992 года архиепархия Шиллонга — Гаухати была разделена на две части: архиепархию Шиллонга и епархию Гувахати.

28 января 2006 года архиепархия Шиллонга передала часть своей территории для возведения новых епархий Нонгстойна и Джоваи.

Ординарии архиепархии 

 епископ Отто Хопфенмюллер (13.12.1889 — 21.08.1890);
 епископ Ангелус Мюнцлохер (1890—1906);
 епископ Кристоферус Беккер (1906—1921);
 епископ Луис Матиас (15.12.1922 — 25.03.1935) — назначен архиепископом Мадраса (сегодня — Архиепархия Мадраса и Мелапора);
 архиепископ Стефен Феррадо (26.11.1935 — 26.06.1969);
 архиепископ Hubert D’Rosario (26.06.1969 — 30.08.1994);
 архиепископ Тарцизий Ресто Фанранг (2.08.1995 — 5.05.1999);
 архиепископ Доминик Джала (22.12.1999 — 10.10.2019).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Uberius ac felicius , AAS 27 (1935), стр. 321 
  Булла Christi sponsa

Ссылки 

 Информация  

Шиллонг